Lugones steht für:

 Lugones (Argentinien), eine Ortschaft in Argentinien
 Lugones (Spanien), eine spanische Ortschaft in Asturien

Lugones ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Rubén Lugones (* 1952), argentinischer Priester, Bischof von Lomas de Zamora
 Leopoldo Lugones (1874–1938), argentinischer Dichter und Essayist
 María Lugones (1944–2020), argentinische feministische Philosophin und Professorin